Первым правителем государства Селевкидов стал диадох Александра Македонского Селевк I Никатор, основавший империю и принявший титул царя в 305 до н. э.. Наивысшего расцвета государство достигло в начале II века до н. э. при Антиохе III Великом, который максимально расширил границы империи. В 83 до н. э. в результате череды гражданских войн государство, границы которого сузились до пределов Сирии, было захвачено армянским царём Тиграном Великим и ликвидировано. В 68 до н. э. после победы над Тиграном римляне восстановили государство Селевкидов, однако уже в 64 до н. э. Помпей был вынужден преобразовать его в римскую провинцию.

Списки правителей Азии
Списки правителей Ближнего Востока